Чемпионат Португалии по футболу 1979—1980 является 46-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 15-й раз в своей истории стал «Спортинг».

В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забито 600 голов (в среднем 2,5 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1979/1980
Португалия
Португалия
1979 год в Португалии
Спорт в Португалии в 1980 году